Truppendienst bezeichnet in Deutschland einen Laufbahnbereich für Soldaten der Bundeswehr.

Definition 
Dem Truppendienst werden nach der Soldatenlaufbahnverordnung folgende Laufbahnen zugeordnet:

 Laufbahn der Mannschaften des Truppendienstes,
 Laufbahn der Mannschaften der Reserve des Truppendienstes,
 Laufbahn der Feldwebel des Truppendienstes,
 Laufbahn der Feldwebel der Reserve des Truppendienstes,
 Laufbahn der Offiziere des Truppendienstes,
 Laufbahn der Offiziere der Reserve des Truppendienstes.

Verwendung 
In einer Laufbahn des Truppendienstes werden Soldaten mit militärspezifischen Aufgaben verwendet. Die Laufbahnen des Truppendienstes stellen den Regelfall dar. Die Verwendungen, Dienstbereiche und Werdegänge hängen stark von der Teilstreitkraft, dem militärischen Organisationsbereich, der Truppengattung, der Verwendungsreihe sowie der Laufbahngruppe ab. Sie können von „einfachen“ Verwendungen in der Dienstgradgruppe der Mannschaften bis zu Führungsverwendungen als Trupp-, Gruppen-, Zugführer und darüber hinaus reichen, sowie Lehrverwendungen als Hörsaalleiter, Stabs-, Amts- und Spezialverwendungen umfassen.

Offiziere und Feldwebel des Truppendienstes sind häufig militärische Führungskräfte und bilden Soldaten aus.

Auch spezialisierte Verwendungen, für die kein spezifischer Fachdienst existiert, sind im Truppendienst möglich. Dazu gehört beispielsweise der fliegerische Dienst und der Dienst in der militärischen Flugsicherung oder als Stabsoffizier mit Befähigung zum Richteramt.

Einstellung, Ausbildung und Laufbahnwechsel 
Feldwebel und Offiziere beginnen ihre Laufbahn in der Regel als Anwärter (Offizieranwärter bzw. Feldwebelanwärter). Eine Einstellung mit höherem Dienstgrad ist möglich, wenn innerhalb des Truppendienstes spezielle Verwendungen vorgesehen sind, für die der Bewerber entsprechende zivilberufliche Qualifikationen besitzt.

Ein Wechsel innerhalb der gleichen Laufbahngruppe von oder in eine Laufbahn des Truppendienstes stellt einen horizontalen Laufbahnwechsel dar.

Andere Laufbahnbereiche 

Sofern ein Soldat keiner Laufbahn des Truppendienstes zugeordnet ist, gehört er einem anderen Laufbahnbereich an. Diese sind:

 Laufbahnen des Sanitätsdienstes: 
Laufbahnen für Mannschaften, Fachunteroffiziere, Feldwebel und Offiziere
 Laufbahnen des Militärmusikdienstes:
 Laufbahnen für Mannschaften, Fachunteroffiziere, Feldwebel und Offiziere
 Laufbahnen des Geoinformationsdienstes:
 Laufbahnen für Feldwebel und Offiziere
 Laufbahnen des allgemeinen Fachdienstes:
 Laufbahnen für Fachunteroffiziere und Feldwebel
 Laufbahnen für Offiziere des militärfachlichen Dienstes

In den Laufbahnen der Fachunteroffiziere gibt es keine Laufbahn des Truppendienstes. Neben den spezifischen Fachlaufbahnen des Sanitäts- und Militärmusikdienstes (aber nicht des Geoinformationsdienstes), bestehen stattdessen die Laufbahnen der Fachunteroffiziere des allgemeinen Fachdienstes. Angehörige dieser Laufbahnen nehmen Aufgaben wahr, die zivilberuflich verwertbare Qualifikationen erfordern, z. B. im Bereich des Personalwesens, Materialbewirtschaftung und -disposition sowie Instandsetzung.

Weblinks 
 
 
 

Laufbahn (Bundeswehr)